Dans un logiciel, une porte dérobée est une fonctionnalité inconnue de l'utilisateur légitime, qui donne un accès secret à ce programme.

 En architecture, une porte dérobée est une porte par laquelle on peut sortir secrètement, sans être vu, étant cachée par des livres, un décor en trompe-l'œil ou prise dans le lambris.